Штеффі Граф була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, у фіналі перемігши Габріелу Сабатіні з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Штеффі Граф (переможниця)
  Сабатіні (фінал)
  Гелена Сукова (3-тє коло)
  Катарина Малеєва (3-тє коло)
  Мері Джо Фернандес (3-тє коло)
  Гелен Келесі (півфінал)
  Сандра Чеккіні (чвертьфінал)
  Сільвія Ганіка (чвертьфінал)
  Радка Зрубакова (3-тє коло)
  Барбара Паулюс (чвертьфінал)
  Беттіна Фулько (2-ге коло)
  Наталі Тозья (3-тє коло)
  Террі Фелпс (1-ше коло)
  Н Брандтке (1-ше коло)
  Ізабель Демонжо (1-ше коло)
  Гретхен Магерс (1-ше коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 1989 Lufthansa Cup Draw 

1989
Тур WTA 1989